

Niemcy 
 Grana – dzielnica gminy Kretzschau w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland

Włochy 
 Grana – miejscowość

Osoby 
 Otto de Grana – dyplomata

Firmy 
 Grana – firma właściciel kawy zbożowej marki Inka

Zobacz też 
 Grana padano